Отва́га:

 Отвага — храбрость, бесстрашие, синоним доблести.

Топоним 
 Отвага — населённый пункт (станция) в Ставропольском районе Самарской области.
 Отвага — железнодорожная станция Самарского региона Куйбышевской железной дороги.
 Отвага — деревня в Нелидовском районе Тверской области.

См. также 
 «За отвагу»